O Saunders Sports Club é um clube de futebol com sede em Pettah, Colombo, Sri Lanka. A equipe compete no Campeonato Cingalês de Futebol.

História 
O clube é um das mais famosos e vitoriosos clubes do país.

Ligações externas 
 [ Sítio oficial] 

Clubes de futebol do Sri Lanka